Äquatorial oder äquatorial steht für:

 auf den Äquator bezogen
 äquatoriale Zone, die Tropen
 Daten in Bezug auf ein äquatoriales Koordinatensystem
 ein historisches Messinstrument, siehe Äquatorial (Fernrohr)
 eine Bauart astronomischer Geräte, siehe äquatoriale Montierung und Äquatorialsonnenuhr
 eine Substituentenposition in einem cyclischen Molekül,  siehe Äquatorial (Chemie)

Siehe auch:
 Äquatoriale Welle
 Äquatorialguinea